Loste steht für:

 Loste, eine Stoffgruppe, eine Reihe chlorierter organischer schwefel- oder stickstoffhaltiger Verbindungen

Loste ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Loste (1926–1994), französischer Politiker
 Konrad Loste († 1503), deutscher Jurist und römisch-katholischer Bischof des Bistums Schwerin